Христов — болгарське прізвище.

Христов 
 Христов Борис (1914—1993) — болгарський оперний співак (бас).
 Христов Венцислав (1988) — болгарський футболіст.
 Христов Войтех  (1945) — чехословацький футбольний арбітр.
 Христов Георгій (1985) — болгарський футболіст.
 Христов Джорджі (1976) — македонський футболіст.
 Христов Димитр (1957) — болгарський поет, драматург, перекладач, бард.
 Христов Добрі (1875—1941) — болгарський композитор, диригент.
 Христов Мар'ян (1973) — болгарський футболіст.
 Христов Олександр (1964) — болгарський боксер, чемпіон світу та Європи.
 Христов Олександр Григорович (1909—1943) — Герой Радянського Союзу.
 Христов Райчо (1945) — болгарський гімнаст.

Христова 
 Діана Христова (1960) — болгарська спортсменка, веслувальниця на байдарці, призерка чемпіонату світу..
 Мімі Христова (1993) — болгарська борчиня вільного стилю, срібна та дворазова бронзова призерка чемпіонатів Європи, учасниця Олімпійських ігор.
 Христова Паша (1946—1971) — болгарська співачка.
 Христова Цветанка Павлова (1962—2008) — болгарська легкоатлетка, чемпіонка світу та Європи.

Див. також 
 Валентин Христов

Болгарські прізвища